Новосибирская ТЭЦ — предприятия энергетики в Новосибирске:

 Новосибирская ТЭЦ-2
 Новосибирская ТЭЦ-3
 Новосибирская ТЭЦ-4
 Новосибирская ТЭЦ-5
 Новосибирская ТЭЦ-6 (не достроена)